Intragna (Italië)
 Intragna (Zwitserland)